TTU est un sigle, qui signifie :
  ou  ;
Talk To U, une radio associative installée à Lannion (Côtes-d'Armor) ;
 Tallinna Tehnikaülikool, l'université de Technologie de Tallinn ;
 TTÜ KK, un club de basketball professionnel de l'université de technologie de Tallinn (Estonie).